Али́са Алекса́ндровна Агафо́нова ( и ; род. 15 января 1991 года в Харькове, СССР) — бывшая фигуристка, выступающая в танцах на льду и представляющая на международной арене Турцию в паре с Альпером Учаром. С ним она — серебряный призёр зимней Универсиады 2011 года и национальная чемпионка 2018 года. Ранее, представляя Украину в паре с Дмитрием Дунём, выигрывала юниорское первенство страны и дважды отбиралась в финал юниорской серии Гран-при.

Карьера

Украинский период 

Начала заниматься фигурным катанием в возрасте 6 лет, когда тренеры Владимир Леонович и Лариса Сергеевна Барац отобрали её в группе детского сада для занятий фигурным катанием. До 10 лет занималась в одиночном катании и показывала очень высокие результаты, получив третий рейтинг по Украине. Проявила прекрасные артистические способности, благодаря сотрудничеству с известным хореографом, руководителем ансамбля «Лелёченьки» Куринсковой Людмилой Филипповной. Именно тонкий артистизм, яркая внешность, харизма стали причиной того, что её тренеры предложили Алисе попробовать свои силы в танцах на льду, где она могла бы полно реализовать свой потенциал. Алисе предложили встать в пару с Дмитрием Дунём. Они считались одним из самых перспективных украинских танцевальных дуэтов. Пара дважды подряд участвовала в финалах юниорского Гран-при и была чемпионом страны в своём возрасте, неоднократно участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. Однако, в середине сезона 2009—2010, после неудачного выступления на этапе Гран-при в Стамбуле и непопадания в финал, пара распалась.

Турецкий период 

После продолжительного поиска партнёра, Алиса переехала в США, к тренеру Наталье Дубовой и встала в пару с бывшим турецким одиночником Альпером Учаром, который начал пробоваться в танцах. Представлять на международной арене они начали Турцию. В первом совместном сезоне пара выиграла серебряные медали зимней Универсиады-2011 проходившей в турецком Эрзуруме.

В конце 2013 года на турнире в Германии пара боролась за право выступать на Зимних Олимпийских играх. В сложнейшей борьбе они сумели пробиться на главные соревнования четырёхлетия. Они были первыми танцорами от Турции которые выступали на Олимпийских играх. В Сочи турецкие фигуристы заняли 22-е место. Через месяц на чемпионате мира в Японии турецкие танцоры впервые вышли в произвольную программу.

Через год на чемпионате Европы в Стокгольме спортсмены сумели войти в число 12 лучших на континенте. Улучшили своё место они и на чемпионате мира в КНР.

Новый сезон пара начала в сентябре в Германии на турнире Небельхорн. После короткого танца пара шла на третьей позиции, были улучшены в ней спортивные достижения. Однако спортсмены переволновались и в произвольном танце допустили ряд ошибок заняв в итоге лишь пятое место. Следующий старт пришёлся в Саранске на турнире Мордовские узоры в октябре. Вновь были улучшены все свои прежние достижения и пара заняла четвёртое место. Через неделю пара выиграла на турнир в Софии, и опять фигуристы превзошли все свои прежние достижения. Далее пара выступала на этапе Гран-при Trophée Bompard, однако, после коротких программ, соревнования были отменены из соображений безопасности (в столице Франции произошла серия терактов). Через неделю фигуристы уверенно выиграли Кубок Северный Рейн-Вестфалии, при этом они превзошли свои прежние достижения в сумме и короткой программе.

5 декабря 2015 года тренер пары Александр Жулин сообщил, что из-за решения министерства спорта Турции танцевальный дуэт Алиса Агафонова — Альпер Учар был вынужден покинуть Россию. Через неделю спортсмены перебрались в США к Анжелике Крыловой и Паскуале Камерленго. На европейском чемпионате в Братиславе фигуристы выступили хорошо и вошли в число 12 лучших пар континента, что было лучшим достижением пары. Однако на мировом чемпионате в США пара выступила значительно хуже, чем в прошлые годы. Фигуристы впервые за три года не отобрались в произвольную программу.

Новый предолимпийский сезон турецкая пара начала в США; в середине сентября, на турнире в Солт-Лейк-Сити они заняли седьмое место. В середине октября турецкие танцоры выступали на этапе Гран-при в Чикаго, где на Кубке Америки заняли предпоследнее место. В начале ноября турецкие фигуристы выступили на своём втором этапе Гран-при в Москве, где на Кубке Ростелекома заняли место в середине таблицы. Далее они выступали на турнире Ледовые звёзды в Минске, где финишировали вторыми и превзошли все прошлые свои спортивные достижения. В конце ноября пара выступала на таллинском трофее, где они выступили совсем уверенно, финишировали на четвёртом месте и вновь превзошли все прошлые свои спортивные достижения. Следующий старт пары состоялся в начале декабря в Загребе на турнире Золотой конёк Загреба, где они довольно уверенно заняли третье место и немного улучшили свои прежние достижения в произвольном танце. В конце января турецкие спортсмены выступали в Остраве на европейском чемпионате, где они в упорной борьбе заняли место рядом с десяткой ведущих танцоров континента. В конце марта турецкие фигуристы выступали на мировом чемпионате в Хельсинки, где выступили удачно, сумели квалифицироваться на следующие Олимпийские игры и уверенно прошли в произвольную программу.

Новый олимпийский сезон турецкие танцоры начали на российском этапе Гран-при, где фигуристы финишировали предпоследними. Через неделю они выступали на канадском этапе, где выступили ещё неудачнее. Финишировали последними. В середине ноября пара не совсем удачно выступила в Варшаве на Кубке города, на котором они были шестыми. Однако вскоре в Таллине на турнире города турецкие танцоры финишировали вторыми и при этом улучшили своё прежнее достижение в произвольном танце. В начале декабря они не совсем удачно выступили в Хорватии на традиционном турнире, завершили турнир в конце десятки. Вскоре правда они впервые стали национальными чемпионами. В середине января в Москве на континентальном чемпионате их постигла неудача, они не смогли удержаться в дюжине ведущих европейских пар. Через месяц на Олимпийских играх в Южной Кореи в Канныне фигуристы финишировали в числе двадцати лучших. Ещё через месяц они выступали в Милане на мировом чемпионате, где пришли на финиш на том же месте в конце двадцатки. В конце марта турецкие фигуристы приняли решение завершить спортивную карьеру.

Спортивные достижения

Результаты за Турцию 
(с А.Учаром)

 С — соревнование не было завершено.

Результаты за Украину 
(с Д.Дунём)

 N = уровень «новички»; J = уровень «юниоры»;

Примечания

Ссылки 

 
 

Фигуристы Украины
Фигуристы Турции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года